Alessandro Chiappelli – docente e politico italiano
 Francesco Chiappelli – artista, incisore e pittore italiano
 Fredi Chiappelli – filologo, storico della letteratura e storico della lingua italiano
 Maria Chiappelli – scrittrice e traduttrice italiana